Bié (provincie), een provincie van Angola
Bié-plateau, een hoogvlakte in Angola